Il genere Poinciana (Tourn. ex L.) comprendeva diverse specie di alberi e arbusti della famiglia delle Leguminose o Fabacee, che oggi vengono generalmente attribuite in parte al genere Caesalpinia e per il resto al genere Delonix.

Caesalpinioideae